День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; до 2011 года — День милиции) — профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (до 1991 года — МВД СССР). Отмечается ежегодно 10 ноября.

История 

 1917 года Народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции».

С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, после вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года.

С 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Ежегодно в день празднования в Москве даётся большой торжественный концерт, транслируемый по телевидению. С начала 2000-х годов концерт проходит в Государственном Кремлёвском дворце.

После вступления в силу 1 марта 2011 года Федерального закона «О полиции», в преддверии очередной праздничной даты 10 ноября, Указом Президента Российской Федерации № 1348 от 13 октября 2011 года название праздника было изменено на «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Дни органов внутренних дел в других странах 
  — Национальный день полиции — 25 января.
  — День сотрудников милиции — 10 ноября.
  — День милиции — 4 марта.
  — День работника полиции Армении — 16 апреля.
  — Неделя полиции — с 3 по 10 июня.
  — День полиции — 23 июня.
  — День работников полиции — 2 июля.
  — День национальной полиции Украины — 4 августа.
  — День полиции — 3 сентября.
  — Национальный день полиции — 13 октября.
  — День сотрудников милиции — 25 октября.
  — День работника милиции — 1 ноября.
  — День милиции — 10 ноября.
  — День полиции — 5 декабря.

См. также 
 День транспортной полиции России
 День юриста
 День работников уголовного розыска России
 День ОМОН
 День образования штабных подразделений МВД РФ
 День участковых уполномоченных полиции
 День работника следственных органов

Примечания

Источники 
 «МВД России, энциклопедия». Москва, Объединённая редакция МВД России, 2002.

Ссылки 
 ВИДЕО. Поздравление с Днём сотрудника органов внутренних дел. — Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Официальный сайт Президента Российской Федерации // kremlin.ru (10 ноября 2020 года)
 ВИДЕО. Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником. Официальный сайт телеканала «РЕН ТВ» // ren.tv (9 ноября 2020 года)

Милиция
Полиция Российской Федерации
Полиция
Праздники по алфавиту
Праздники 10 ноября